Doubs je lahko:

 Doubs - departma v vzhodni Franciji
 Doubs - reka v Franciji